Сатиш Кумар Ядав (; род. 4 мая 1989, Буландшахр, Уттар-Прадеш, Индия) — индийский боксёр-любитель, выступающий в супертяжёлой весовой категории. Участник Олимпийских игр 2020 года, бронзовый призёр Азиатских игр (2014), двукратный призёр чемпионата Азии (2015, 2019), серебряный призёр Игр Содружества (2018) в любителях.

Любительская карьера 
В октябре 2014 года стал бронзовым призёром Азиатских игр в Инчхоне.

2018 год 
В феврале 2018 года стал бронзовым призёром в весе свыше 91 кг на представительном международном  проходившем в Софии (Болгария), в полуфинале проиграв лучшему боксёру среди мужчин и победителю этого турнира болгарину Петару Белберову.

В апреле 2018 года в Голд-Косте (Австралия) стал серебряным призёром Игр Содружества, где в  решением большинства судей победил боксёра из Тринидада и Тобаго Найджела Пола, в полуфинале победил боксёра c Сейшельских Островов Кедди Агнеса, но в финале по очкам проиграл опытному англичанину Фрейзеру Кларку.

Олимпийские игры 2020 года 
В марте 2020 года занял 3-е место и прошёл квалификацию на квалификационном турнире от Азии/Океании в Аммане (Иордания) к Олимпиаде 2020 года.

И в июле 2021 года стал участником Олимпийских игр в Токио, где в 1/8 финала соревнований решением большинства судей победил ямайского боксёра Рикардо Брауна, но в четвертьфинале единогласным решением судей проиграл узбекскому боксёру Баходиру Жалолову.

Награды 
В 2018 году был награжден правительством Индии престижной национальной премией Арджуны.

Примечания

Ссылки 
 
 Сатиш Кумар — новости на сайте vRINGe.com
 Кумар Сатиш — новости на сайте Sportbox.ru

Боксёры Индии
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Боксёры-проспекты
Лауреаты премии Арджуна
Боксёры на летних Олимпийских играх 2020 года